Агнеш Савай (угор. Szávay Ágnes; нар. 29 грудня 1988) — колишня професійна угорська тенісистка.
 Ґандж-і-Савай (перс. گنج سواہی‎, Ґандж-і-Савай, дослівно «Надзвичайний скарб», англ. Ganj-i-Sawai, англізована назва Gunsway) — дуже великий озброєний торговий корабель типу ганджа, що належав правлячій родині індійських Великих Моголів.